Hatting kan have flere betydninger:

 Hatting, Horsens, Midtjylland, Danmark
 Hatting Sogn
 Hatting, Oberösterreich, Sankt Marienkirchen am Hausruck, Østrigs
 Hatting, Tyrol, Østrigs
 John Hatting, flertydig